

Тлущ — місто в Воломінському повіті Мазовецького воєводства
 Тлущ — гміна в Воломінському повіті Мазовецького воєводства
 Тлущ — село в гміні Червонка Маковського повіту Мазовецького воєводства